A 2022-es Formula–3 brit nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2022-es szezonjának negyedik versenyhétvégéje volt, amelyet július 1. és július 3. között tartottak meg a Silverstone Circuit versenypályán. A versenyeket a Formula–1 brit nagydíj betétfutamaiként tartották meg. A sprintfutamot Isack Hadjar, míg a főfutamot Arthur Leclerc nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megyjegyzés:
 – Pepe Martí nem érte el a 107%-os időlimitet, viszont engedélyt kapott arra, hogy megkezdhesse a versenyeket az utolsó pozícióból.

Sprintverseny

Megjegyzés:
 - Rafael Villagómez helytelenül állt fel a rajthoz, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

Főverseny

Megjegyzés:
 - Brad Benavides és Kush Maini többszörös pályelhagyásért öt másodperces időbüntetést kaptak.
 - Zdeněk Chovanec elkerülhető baleset okozásáért egy háromrajthelyes büntetést kapott.
 - Grégoire Saucy elkerülhető baleset okozásáért egy tíz másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Kapcsolódó szócikkek 
2022-es Formula–1 brit nagydíj
2022-es Formula–2 brit nagydíj

Brit
Autóversenyzés az Egyesült Királyságban